G+ steht für:

 GamePro, ein Videospiel-Magazin
 Google+, ein soziales Netzwerk